A terceira temporada de Cultura Livre estreou na TV Cultura em 27 de abril de 2013 e terminou em 21 de dezembro de 2013. Na terceira temporada o programa continuou a ser exibido semanalmente aos sábados, às 18:00, com 30 minutos de duração. Esta temporada é composta por 35 episódios.

Episódios

Referências 

Programas da TV Cultura